Синан-пашина џамија се може односити на:
 Синан-пашина џамија у Дамаску, Сирија
 Синан-пашина џамија у Истанбулу, Турска
 Синан пашина џамија у Качанику, Србија 
 Синан-пашина џамија у Призрену, Србија